Иродио́н — мужское имя греческого происхождения. Также — название некоторых построек царя Иудеи Ирода Великого.

Известные носители 
 Иродион — один из 70 апостолов.
 Иродион (вторая половина XVII века — ?) — русский иконописец.

 Иродион Илоезерский (ум. 1541) — основатель Илоезерской пустыни, преподобный Русской церкви.

 Иродион (Жураковский) (ум. 1735) — епископ Русской церкви, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский.
 Иродион (Кочнев) (XVI век) — игумен; ученик и преемник по настоятельству преподобного Александра Свирского.

Географические названия 
 Иродион (крепость)

См. также 
 Иродионов

 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки